Энтеоген (от  «вдохновленный божеством, находящийся в экстазе» и  «становиться») — название неформальной группы различных субстанций растительного происхождения, содержащих психоактивные вещества, традиционно использующиеся для достижения изменённого состояния сознания со спиритуальными коннотациями и приводящие к опьянению. Энтеогены используют шаманы для вхождения в «мистические состояния», в которых они «общаются с духами и божествами». В современном мире этим термином объединяют ряд наркотических веществ растительного происхождения, обладающих разнообразными способами действия на психику. Являются разновидностью психоделиков, выделяемой по признаку использования в религиозных целях в культурах отдельных народов. Входят в состав некоторых традиционных наркосодержащих напитков, например айяуаски.

Термин не является химической классификацией, поскольку психоактивные свойства энтеогенов формируются многими различными видами алкалоидов, терпеноидов, аминокислот и кумаринов.

Некоторые традиционные энтеогены 

 Листья 
 Листья 
 Семена 
 Семена 
 Семена   
 Семена 
 Трава 
 Листья 
Листья Psychotria viridis (чакруна)
 Стебли лианы 
 Семена 
 Кора корней 
 Семена 
 Листья 
 Корень 
 Листья 
 Кора 
 Кора 
Кора корня Tabernanthe iboga (ибога)
 Листья 
 Корневище 
 Корневище 
 Корневище 
 Сушёные шляпки 
 Плодовые тела грибов рода

См. также 
 Эксперимент Великой пятницы

Примечания

Литература 

 

Психоделия
 
Шаманизм
Этноботаника